Filmy:
 Carolina – Komedia romantyczna
Miejscowości w USA:
 Carolina – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Covington
 Carolina – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
 Carolina – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Carolina (ang. Carolina Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
Miejscowości w Portoryko:
 Carolina – miejscowość w gminie Carolina
Miasta w Surinamie:

 Carolina (Surinam) – miasto w dystrykcie Para

Gminy w Portoryko:
 gmina Carolina (ang. Carolina Municipio) w Portoryko
Prawo:
 Constitutio Criminalis Carolina – niemiecki kodeks karny z 1532 r.